Милан Алексић може да се односи на:
 Милан Алексић, српски композитор
 Милан Алексић, српски ватерполиста